ANPE peut faire référence à :
 Agence nationale pour l'emploi, établissement public béninois ; 
 Agence nationale pour l'emploi, établissement public burkinabé ; 
 Agence nationale pour l'emploi, ancien établissement public français, devenu Pôle emploi en 2008 ; 
 Agence nationale pour l'emploi, établissement public malien ; 
 Agence nationale pour l'emploi, établissement public togolais.